De Zwitserse voetbalbeker 2014/15 (Duits: Schweizer Cup 2014/15) was de 90ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 23 augustus 2014 en eindigde met de finale op 7 juni 2015 in het Stade de Suisse in Bern. Sion versloeg regerend landkampioen FC Basel, dat in het voorgaande seizoen ook in de eindstrijd ten onder ging, met 3–0 door doelpunten van Moussa Konaté, Edimilson Fernandes en Carlitos.

FC Sion won voor de dertiende keer in de clubhistorie de Zwitserse beker. Basel hoopte een sterk seizoen te bekronen met de "dubbel", maar de ploeg onder leiding van de Portugese trainer Paulo Sousa werd afgetroefd door Sion. De nummer zeven van de reguliere competitie kwam al in de 18de minuut op voorsprong via Moussa Konaté, die attent reageerde op een steekpass van Carlitos.

Vlak na rust verdubbelde Adimilson Fernandes de marge, opnieuw na een assist Carlitos. De 32-jarige Portugees bekroonde zijn glansrol door na een uur de eindstand op 3-0 te bepalen. Door de bekerwinst verzekerde Sion zich van een plaats in de groepsfase in de UEFA Europa League 2015/16.

Schema

Zie ook
Raiffeisen Super League 2014/15
Challenge League 2014/15
Zwitsers voetbalelftal in 2014
Zwitsers voetbalelftal in 2015

2015
Bekervoetbal 2014/15